Atout Cœur peut désigner :
 Atout Cœur, un jeu télévisé de Patrick Sabatier.
 Atout cœur, un  film français réalisé par Henry Roussel et sorti en 1931.
 Atout Cœur (Heartbreakers), un film américain de Bobby Roth et sorti en 1984.

Voir aussi 
 Atout (homonymie)